

Geografia dos Estados Unidos
Freedom (Califórnia)
Freedom (Pensilvânia)
Freedom Tower (Miami) — torre em Miami
Freedom (Oklahoma)

Álbuns
 Freedom (álbum de Santana) (1987)
 Freedom (álbum de Michael W. Smith) (2000)
 Freedom (álbum de Akon) (2008)

Canções
 Freedom (canção de Beyoncé)
 Freedom (canção de Nicki Minaj)
 Freedom (canção de Rage Against the Machine)
 Freedom (canção de Sugababes)

Outros usos
Freedom Ship — navio de passageiros em projeto

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos